Slovo hrad může označovat:

 hrad – opevněné feudální sídlo obvyklé ve středověku
 Pražský hrad – zkráceně psáno Hrad (s velkým H)
 Hrad (politika) – úřad prezidenta České republiky (přeneseně podle sídla) a jeho okolí
Hrad (Hostýnské vrchy) (608 m) – vrchol v Hostýnských vrších jižně od Podhradní Lhoty v okrese Kroměříž
 Hrad (Křivoklátská vrchovina) (680 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině (Křivoklátská vrchovina), západně od Lhoty pod Radčem v okrese Rokycany
 Hrad (Šumava) (941 m) – též Hradiště, vrchol v Želnavské hornatině se zříceninou hradu Hausberk, severozápadně od Perneku v okrese Český Krumlov
 Hrad (tůň) – mrtvé rameno Labe východně od Čelákovic

 součást názvu (rozcestníky)
 Dívčí hrad
 Nový hrad
 Pustý hrad
 Starý hrad

 podobné názvy
 Hrada
 Hradec – rozcestník
 Hrádek – rozcestník
 Hradsko – rozcestník
 Hradisko – rozcestník
 Hradiště (rozcestník)
 Hradčany (rozcestník)
 Vyšehrad (rozcestník)
 Velehrad (rozcestník)

Související články 
 Castle
 :Kategorie:Hrady
 Seznam hradů, tvrzí a zřícenin v Česku
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Hrad“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Hrad“

Rozcestníky - místopisné jméno